Wälti steht für:

 Dave Wälti (* 1988), Schweizer Koch 
 Lia Wälti (* 1993), Schweizer Fußballerin
 Orgelbau Thomas Wälti, Schweizer Orgelbaufirma in Gümlingen